Resavica est un toponyme qui peut désigner :
la Resavica, une région de l'est de la Serbie ;
la Resavica, une rivière de Serbie ;
Resavica, une ville de Serbie située dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
Resavica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje.